Гурзу́ф:
 Гурзуф — посёлок городского типа в Крыму.
 Гурзуф — винодельческое предприятие в Крыму.
 «Гурзуф» — российский телесериал студии «Эпик медиа» (2018).